Das Türk Telekom İzmir Challenger 2011 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Oktober 2011 in Izmir stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 146 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Izmir